Miejscowości w USA:
 Ortley – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Gminy w USA:
 Ortley (ang. Ortley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts